Il singolare del Madrid Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Haas era il detentore del titolo, ma Fabrice Santoro lo ha battuto nel 2º turno.

Andre Agassi ha battuto in finale Jiří Novák dopo che questi si è ritirato per infortunio.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2002
ATP Tour 2002